

Cinema 
 Tutta la verità (The Whole Truth) – film del 1958 di John Guillermin

Letteratura 
 Tutta la verità – romanzo di Silvio Micheli del 1950
 Tutta la verità (Toute la vérité) – saggio di Roger Garaudy del 1970
 Tutta la verità – libro di Carlo Coccioli del 1995
 Tutta la verità (Dark Lady) – romanzo di Richard North Patterson del 1999

Televisione
Tutta la verità (Long Lost Son) – film TV del 2006 di Brian Trenchard-Smith
Tutta la verità – miniserie TV del 2009 di Cinzia TH Torrini
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie classica Ai confini della realtà
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie tv Lost
Tutta la verità (The Whole Truth) – episodio della seconda stagione della serie tv Lie to Me
Tutta la verità – programma televisivo italiano del 2018